Paquete puede referirse a:

 Paquete o caja, para el transporte de un producto.
 Paquete (encomienda), de tamaño pequeño o mediano, con efectos personales o muestras, del tipo de los que son manejados por los servicios postales. Por generalización, se llama paquete a los bultos que tengan embalaje, peso, y volumen, similar al que se admite en los servicios postales.
 Paquete de software.
 Paquete de red.
 El Paquete es una colección de material digital para entretención e información que se distribuye de forma clandestina en Cuba.